

Geografia 
Kyrie – località (non frazione) di Confienza in provincia di Pavia

Musica 
Kyrie – album di Mina del 1980
Kyrie – singolo dei Mr. Mister del 1985
Kyrie K 33, composizione sacra per coro ed archi di Wolfgang Amadeus Mozart

Religione 
Kyrie eleison – preghiera antica della liturgia cristiana